La Coppa di Israele 2005-2006 è la 46ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno 
Le squadre eliminate al primo turno sono: Barak Netanya, Maccabi Rosh Haain, Elitzur Ramla, Elitzur Kiryat Ata, Maccabi Ashdod, Maccabi Hod HaSharon e Beitar Binyamina.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Ligat ha'Al 2005-2006

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2005
Pallacanestro nel 2006
Coppa di Israele di pallacanestro maschile